|}

!Liste der Venuskrater/A
Venuskrater